Međuspoj u kemiji.
 Pristaša radikalne političke struje.